Cal Moliner edifici al número 38 del carrer de l'Amargura de Castellcir, vegeu Carrer de l'Amargura (Castellcir)#Cal Moliner
 Cal Moliner (la Quar)
 Cal Moliner de Claret
 Cal Moliner (Guissona), casa de Guissona
 Cal Moliner (Sallent)
 Cal Moliner (Vilanant)
 Cal Moliner (Oristà)
 Cal Moliner (Cervera); edifici al poble de Malgrat, al municipi de Cervera